

Kultura

Muzyka 
 Black – album Lity Ford z 1995 roku
 Black – album zespołu Project Pitchfork z 2013 roku
 Black – album Dierksa Bentleya z 2016 roku
 Black – album Lee Hyori z 2017 roku
 „Black” – utwór zespołu Pearl Jam pochodzący z wydanego w 1991 roku albumu Ten
 „Black” – singel zespołu Sevendust pochodzący z wydanego w 1997 roku albumu noszącego tę samą nazwę co zespół
 „Black” – utwór zespołu Trivium pochodzący z wydanego w 2011 roku albumu In Waves
 „Black” – singel Dierksa Bentleya pochodzący z wydanego w 2016 roku albumu o tej samej nazwie

Pozostałe 
 Black – film bollywoodzki z 2005 roku 
 Black – gra komputerowa z gatunku FPS stworzona przez firmę Criterion Studios w 2006 roku

Geografia Stanów Zjednoczonych 
 Black – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Geneva
 Gmina Black (ang. Black Township) w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Gmina Black (ang. Black Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Gmina Black (ang. Black Township) w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp

Inne 
 Black – marka polskiego napoju energetyzującego
 (11207) Black – planetoida

Osoby i postacie o nazwisku/pseudonimie „Black” 
 Black – brytyjski wokalista i kompozytor
 Cilla Black – brytyjska piosenkarka
 Claudia Black – australijska aktorka
 Crunchy Black – amerykański raper
 Holly Black – amerykańska pisarka
 Jack Black – amerykański aktor
 Jet Black – brytyjski perkusista
 Karen Black − amerykańska aktorka, scenarzystka, piosenkarka i kompozytorka
 Kodak Black – amerykański raper
 Lucas Black – amerykański aktor
 Rebecca Black − amerykańska wokalistka
 Roy Black – niemiecki piosenkarz i aktor
 Syriusz Black – postać z serii powieści Harry Potter
 Tori Black – amerykańska aktorka i reżyserka filmów pornograficznych

Zobacz też